Williams-Renault FW19 je Williamsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1997, ko sta z njim dirkala Jacques Villeneuve in Heinz-Harald Frentzen. Z osmimi zmagami, enajstimi najboljšimi štartnimi položaji in devetimi najhitrejšimi krogi je Williams z enaindvajsetimi točkami prednosti osvojil konstruktorski naslov, Villeneuve pa dirkaškega šele na zadnji dirki sezone za Veliko nagrado Evrope po trčenju z Michaelom Schumacherjem, ki je bil za to potezo kaznovan.

Popolni rezultati Formule 1

|-
| rowspan="3"| 
| rowspan="3"| Williams
| rowspan="3"| Renault V10
| rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| AVT
|| LUK
|| JAP 
|| EU
|bgcolor="#FFFFBF" rowspan="3"|123
|bgcolor="#FFFFBF" rowspan="3"|1.
|-
| Jacques Villeneuve
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#000000" style="color:white"| DSQ
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|-
| Heinz-Harald Frentzen
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|}

Viri 

AUTOCOURSE 1997-98, Henry, Alan (ed.), Hazleton Publishing Ltd. (1997) ISBN 1-874557-47-0

FW19
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1997